Спасо-Преображенский собор — православный храм Нижегородской епархии в городе Арзамасе Нижегородской области. Древнейшая постройка города.

Краткая историческая справка 
Кирпичный монастырский собор, заложенный в 1638 игуменом Ионой и оконченный в начале 1640-х годов игуменом Корнилием. Характерная для нижегородского зодчества середины XVII в. постройка — четырёхстолпный пятикупольный трехапсидный храм с крупными закомарами. Несколько перестроен в 3-й четверти XVIII в. игуменом Иоасафом — пробиты новые окна, сооружена трапезная, в которой устроены приделы Успения Богородицы и Марии Магдалины, в 1786 г. вновь освящён. Закрыт в 1924 г., занят складом, с 1928 г. — архивом.

В настоящее время передан Спасо-Преображенскому монастырю, восстанавливается.

Ссылки 
 Арзамасский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Официальный сайт.
 Арзамас. Спасо-Преображенский монастырь. Собор Спаса Преображения
 Собор Преображения Господня в Спасском Арзамасском монастыре

Преображенский
Арзамас
Арзамас Преображенский
Арзамас
Храмы, заложенные в 1638 году
Здания и сооружения, построенные в 1643 году
Спасо-Преображенский монастырь (Арзамас)
Появились в 1638 году в России
XVII век в Нижегородской области